Aeolus (VOC-vlaggenschip), 17e-eeuws schip van viceadmiraal Jacob van Heemskerck.
Aeolus (mythologie), windgod uit de Griekse en Romeinse mythologie.
Aeolus (geslacht), een geslacht van kniptorren.

Bedrijven, organisaties:
Aeolus (Birmingham), Brits historisch motorfietsmerk.
Aeolus (Londen), Brits historisch motorfietsmerk.
Aeolus (band), progressieve-rockband uit Gouda.
Aeolus (Sexbierum), een educatief speel- en doepark in Sexbierum.
Zeilstichting Aeolus, stichting die zeilvakanties organiseert voor kansarme jongeren.

Windmolens:
Aeolus (Adorp), molen in het Groningse Adorp.
Aeolus (Dreischor), molen in het Zeeuwse Dreischor.
Aeolus (Farmsum), molen in het Groningse Farmsum.
Aeolus (Oldehove), korenmolen in het Groningse Oldehove.
Aeolus (Vlaardingen), korenmolen in het centrum van Vlaardingen.
Aeolus (Wemeldinge), molen in de Zeeuwse plaats Wemeldinge.
De Eolus, een poldermolen nabij het Groningse Aduard.

Sport:
Aeolus (hockeyclub), voormalige hockeyclub in Rotterdam.
HV Aeolus, handbalclub in Wildervank.
Aeolus (hardloopteam), hardloopteam in Enschede.
Aeolus (watersportvereniging), watersportvereniging in Amsterdam.
RKSV Aeolus, amateurvoetbalclub in Rotterdam.

Schip:
Aeolus (schip, 2014), transport- en installatieschip voor windmolens op zee.

Satelliet:
ADM-Aeolus, satelliet voor de studie van de bewegingen in de atmosfeer.